Женская национальная сборная Панамы по софтболу — представляет Панаму на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация софтбола Панамы ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты

Южноамериканские игры

Чемпионаты Южной Америки

Боливарианские игры

Центральноамериканские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Панамы по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Панамы, официальная страница)
 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Панама
Софтбол в Панаме
Софтбол женская